ТВЖ — многозначная аббревиатура:
 ТВЖ — токоведущая жила
 ТВЖ — начальник динамометрического вагона
 ТВЖ — табурет винтовой жесткий

См. также 
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей